W Rumunii
 Bahna – gmina w okręgu Neamț
 Bahna – wieś w okręgu Bacău, w gminie Pârgărești
 Bahna – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Ilovița
 Bahna – wieś w okręgu Neamț, w gminie Bahna